Belgrade kan syfta på:

 Belgrade, Maine
 Belgrade, Minnesota
 Belgrade, Montana
 Belgrade, Nebraska

Se även
 Belgrad